FDC is een term uit de numismatiek waarmee de staat van een munt wordt weergegeven.

FDC staat voor de Franse omschrijving Fleur de coin ('Bloem van de stempel') en geeft aan dat de uiterlijke kwaliteit van de munt gelijk is aan de toestand direct na de muntpersing. Munten verliezen na verloop van tijd hun stempelglans, tenzij nooit in omloop gebracht en onder goede condities bewaard. Verzamelaars zijn bereid om fors meer te betalen voor munten met deze kwaliteit.

Zie ook 
 Eerstedagenvelop (First day cover) van postzegels.

numismatiek